

Letteratura  
Hotel romanzo del 1965 di Arthur Hailey

Cinema 
Hotel – film del 1983 diretto da Jerry London
Hotel – film del 2001 diretto da Mike Figgis
Hotel – film del 2003 diretto da Greg Yaitanes
Hotel – film del 2004 diretto da Jessica Hausner
 titolo originale del film Intrighi al Grand Hotel

Musica 
Hotel – singolo di Cassidy e R. Kelly del 2004
Hotel – album di Moby del 2005
Hotel – singolo di Kid Ink del 2015

Televisione 
Hotel – serial TV degli anni 80
 Hotel - Quinta stagione della serie antologica American Horror Story

Altro 
Hotel – gioco da tavolo
Classe Hotel – classe di sottomarini

Pagine correlate 
Albergo

Altri progetti